Lyrsjöborrar (Brissidae) är en familj av sjöborrar som beskrevs av John Edward Gray 1855. Lyrsjöborrar ingår i ordningen Spatangoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brissidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar